Das Autonomiestatut der spanischen Region Asturien sieht eine Gebietsteilung Asturiens in acht Comarcas, die keine offiziellen Comarcas sind, vor. Sie bestehen aus 78 Gemeinden (Concejos), die sich wiederum in Parroquias gliedern.

Asturien
!